Coquilla puede referirse a:

 La coquilla (deporte), protector de los genitales.
 La coquilla (construcción), elementos que rodean y sujetan tubos en la construcción.

 La coquilla (fundición), matriz de inyección de aluminio fundido.
 Coquilla (toros), rama del encaste de toros de lidia Santa Coloma.
 Coquilla (Membribe de la Sierra), localidad del municipio de Membribe de la Sierra, en la provincia de Salamanca, Castilla y León (España).
 Coquilla de Huebra, localidad del municipio de Berrocal de Huebra, en la provincia de Salamanca, Castilla y León (España).